Le système Ubuntu Live est une instance du système d'exploitation Ubuntu qui permet de démarrer directement dans le système Ubuntu, sans installation ni configuration. Il suffit de démarrer à partir d'un CD ou DVD, d'une clef USB (live USB). Les différentes variantes Desktop de Ubuntu sont aussi disponibles selon le même principe (Kubuntu, Xubuntu).

Un CD Ubuntu Live est aussi le CD de l'installation du système correspondant. Par contre le CD de la variante Ubuntu Server Edition ne sert qu'à l'installation et ne peut être utilisé en mode LiveCD.

Dans la majorité des cas, on introduit le CD ou DVD ou la clef USB, on ordonne à l'ordinateur de démarrer dessus, et les périphériques sont détectés automatiquement. Pour le réseau, Ubuntu Live peut se configurer automatiquement par DHCP si un tel serveur est disponible et accessible par le réseau ethernet.

Il est possible de personnaliser son système Ubuntu Live soit en s'appuyant sur un système Live existant, soit en le recréant en partant de zéro, soit en utilisant Ubuntu Live USB creator.

Techniquement le mécanisme de fonctionnement Ubuntu Live s'appelle Ubuntu casper. C'était ce même système qu'utilisait Debian Live, jusqu'au .

Actuellement (2013) Ubuntu 13.04 dispose d'un mode live CD intégré au CD et DVD d'installation standard.

Liens externes 
  Site officiel Ubuntu Live CD
  http://wiki.ubuntu-fr.org/live_cd

Linux
Ubuntu
Live CD
LiveUSB